Japanese Hospital ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Japanese Hospital (Songsong, Nördliche Marianen), ID-Nr. 81000664
 Japanese Hospital (Garapan, Nördliche Marianen), ID-Nr. 74002189